Johannes Schaaf (1933-2019), réalisateur et metteur en scène allemand.
 Thomas Schaaf (1961-), footballeur allemand. 
 Petra Schaaf (1969-),  biathlète allemande.
 Philippe Schaaf (1968-), joueur de handball français.
 Remco van der Schaaf (1979-), footballeur néerlandais.

Voir aussi 
 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien
Patronyme allemand